Sweetness (band), Nederlandse band aan het begin van de jaren tachtig
 Sweetness (Yes) (1969), debuutsingle van de Britse band Yes